Seelbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Seelbach bei Hamm (Sieg) – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Seelbach, Rhein-Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz,
 Seelbach, Baden-Württemberg – stad i Baden-Württemberg, 
 Seelbach (Westerwald) – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz,